Solenopsis richteri är en myrart som beskrevs av den schweiziske naturforskaren Auguste-Henri Forel 1909. Solenopsis richteri ingår i släktet eldmyror, och familjen myror. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Eldmyror
richteri